Varie comete scoperte nell'ambito del Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System (PANSTARRS) sono indicate come Cometa PANSTARRS. Questo perché, nonostante esistano delle regole formali per la denominazione di nuove comete scoperte, è ancora attuale, specie tra il grande pubblico, la consuetudine di indicare le comete periodiche con il cognome dello scopritore (e/o scopritori) seguito da un numero progressivo che tiene conto della sequenza di scoperta. Per quelle non periodiche, invece, si tende ad usare la comune espressione con la sola indicazione dello scopritore. In questo caso l'anno di apparizione, infatti, dovrebbe essere sufficiente a discriminare fra gli oggetti celesti.

 Comete periodiche numerate
 253P/PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 2, scoperta il 4 settembre 2011
 258P/PANSTARRS – nota anche come PanSTARRS 10, scoperta il 27 aprile 2012
 299P/Catalina-PANSTARRS – nota anche come Catalina-PanSTARRS 2 
 302P/Lemmon-PANSTARRS – nota anche come Lemmon-PanSTARRS 2
 311P/PANSTARRS – nota anche come PanSTARRS 23, scoperta il 15 agosto 2013
 347P/PANSTARRS
 348P/PANSTARRS – nota anche come PanSTARRS 62, scoperta il 2 gennaio 2017
 351P/Wiegert-PANSTARRS
 358P/PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 11, scoperta il 6 ottobre 2012
 364P/PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 18, scoperta il 13 febbraio 2013
 365P/PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 77, scoperta il 21 ottobre 2017
 380P/PANSTARRS
 394P/PANSTARRS
 407P/PANSTARRS-Fuls - nota anche come PanSTARRS-Fuls 1, scoperta il 5 maggio 2013
 441P/PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 67, scoperta il 18 luglio 2017

 Comete periodiche non numerate

 P/2010 T2 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 3, scoperta il 6 ottobre 2010
 P/2011 U1 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 4, scoperta il 23 ottobre 2011
 P/2011 UA134 Spacewatch-PANSTARRS – nota anche come Spacewatch-PanSTARRS 1
 P/2011 W1 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 5, scoperta il 26 novembre 2011
 P/2012 B1 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 6, scoperta il 25 gennaio 2012
 P/2012 C3 PANSTARRS – scoperta il 15 febbraio 2012
 P/2012 F2 PANSTARRS – scoperta il 16 marzo 2012
 P/2012 G1 PANSTARRS – scoperta il 13 aprile 2012
 P/2012 T2 PANSTARRS – scoperta il 10 ottobre 2012
 P/2012 T3 PANSTARRS – scoperta il 10 ottobre 2012
 P/2012 U2 PANSTARRS – scoperta il 21 ottobre 2012
 P/2012 X2 PANSTARRS – nota anche come PanSTARRS 15
 P/2013 R3 Catalina-PANSTARRS – nota anche come Catalina-PANSTARRS 1, scoperta il 15 settembre 2013
 P/2013 N5 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 21
 P/2013 O2 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 20
 P/2015 A3 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 37, scoperta l'8 gennaio 2015
 P/2015 TO19 Lemmon-PANSTARRS – nota anche come Lemmon-PANSTARRS 5, scoperta il 12 settembre 2015
 P/2015 X6 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 52, scoperta il 7 dicembre 2015
 P/2016 A7 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 54, scoperta il 14 gennaio 2016
 P/2016 BA14 PANSTARRS – nota anche come PANSTARRS 51, scoperta il 22 gennaio 2016
 P/2016 G1 PANSTARRS
P/2016 J1 PANSTARRS – J1-A e J1-B scoperte il 5 e 6 maggio 2016
 P/2016 P1 PANSTARRS
 P/2016 S1 PANSTARRS
 P/2017 D4 PANSTARRS
 P/2017 G1 PANSTARRS
 P/2017 G2 PANSTARRS
 C/2017 U5 PANSTARRS
 P/2019 A8 PANSTARRS – scoperta l'11 gennaio 2019

 Comete non periodiche

 C/2011 L4 PANSTARRS – scoperta il 6 giugno 2011, visibile ad occhio nudo nel marzo del 2013
 C/2011 P2 PANSTARRS – scoperta il 3 agosto 2011
 C/2011 Q1 PANSTARRS – scoperta il 20 agosto 2011
 C/2011 U3 PANSTARRS – scoperta il 24 ottobre 2011
 C/2012 A1 PANSTARRS – scoperta il 2 gennaio 2012
 C/2012 E3 PANSTARRS – scoperta il 14 marzo 2012
 C/2012 F3 PANSTARRS – scoperta il 16 marzo 2012
 C/2012 K1 PANSTARRS – scoperta il 17 maggio 2012
 C/2012 S3 PANSTARRS – scoperta il 27 settembre 2012
 C/2012 S4 PANSTARRS – scoperta il 28 settembre 2012
 C/2012 U1 PANSTARRS – scoperta il 18 ottobre 2012
 C/2012 V1 PANSTARRS – scoperta il 3 novembre 2012
 C/2012 X2 PANSTARRS – scoperta il 12 dicembre 2012
 C/2016 R2 PANSTARRS – scoperta il 30 agosto 2016
 C/2017 K2 PANSTARRS – scoperta il 21 maggio 2017